Hložek peut faire référence à : 
 Adam Hložek (2002-), joueur de football international tchèque.
 Renée Hložek (née en 1983), cosmologiste sud-africaine.

 Palais Hložek de Žampach, palais baroque situé à Prague.